Baker County er navnet på tre counties i USA:

 Baker County, Florida
 Baker County, Georgia
 Baker County, Oregon